Cerkev sv. Družine v Kidričevem je župnijska cerkev župnije Kidričevo.

Gradnja

Galerija

Sklici

Viri

Glej tudi
 Župnija Kidričevo

Družina, Kidričevo
Kidričevo
Družina, Kidričevo
Kidričevo